Callicarpa kan syfta på:
 
 Callicarpa (djur) – ett släkte av nässeldjur
 Callicarpa (växter) – ett släkte växter